Лас Месас има више значења:

 Лас Месас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Месас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Месас (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Месас (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Месас, Пуерто Амариљо (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Месас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Месас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Месас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Месас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Месас, Буена Виста де Вака (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Месас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Месас (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Месас (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас, Ла Меса (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас, Анонос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас, Лос Паредонес (Сочивеветлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас, Ла Меса дел Суспиро (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Месас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Месас (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Месас (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Месас (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Месас (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Месас (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Месас (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Месас (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Месас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Месас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Месас (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Месас (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Месас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Месас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Месас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Месас (Тетела дел Волкан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Месас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Месас (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Месас (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Месас (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Месас (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Месас (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Месас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Месас (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Месас, Ранчо Санта Моника (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Месас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Месас (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Месас, Ранчерија (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Месас, Колонија (Халтокан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Месас (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месас, Ел Чиво (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месас (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Месас, Месас дел Портезуело (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Месас (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику